Браян Тутт (;  9 червня 1962, Калгарі, Альберта, Канада) — канадський хокеїст, захисник.

Кар'єра 
Клубна
Вихованець клубу «Калгарі Ранглерс» у її складі і дебютував у ЗХЛ. У драфті НХЛ 1980 був обраний під 126 номером у шостому раунді клубом «Філадельфія Флаєрс».

Виступав здебільшого за клуби ЗХЛ, ІХЛ та АХЛ. У НХЛ зіграв сім матчів у складі «Вашингтон Кепіталс» (сезон 1989/90). найбільших успіхів досяг у Європі, де виступав за ХК «Лустенау», ХК «Фурусет», Ільвес, Фер'єстад, СаПКо, Швеннінгер Вайлд Вінгс, «Ганновер Скорпіонс» та «Адлер Мангейм»  — у складі останніх здобув золоті нагороди чемпіонату Німеччини 1999. Завершив свої виступи, як гравець, у клубі Центральної хокейної ліги «Гантсвілл Торнадо» 2001 року.

Збірна
У складі національної збірної Канади учасник чемпіонату світу 1992 та 1995 років. Також брав участь у Зимових Олімпійських іграх 1992 у Альбервілі.

Нагороди та досягнення 
1999 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм»

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  
Профіль на sports-reference  

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Ільвеса»
Хокеїсти «Фер'єстада»
Хокеїсти СаПКо
Хокеїсти «Ганновер Скорпіонс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Хокеїсти «Швеннінгера»
Уродженці Калгарі
Канадські срібні олімпійські медалісти